William Hussey kan syfta på bland andra:

* William Hussey (1443–1495), engelsk domare
 William Hussey (1642–1691), engelsk ambassadör
 William Hussey (1862–1926), amerikansk astronom